Золочевский район — район во Львовской области Украины.
 Золочевский район — бывший район в Харьковской области, существовал с марта 1923 года по июль 2020 года.